Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w Pekinie w dniach 5–14 lutego 2022 na kompleksie narciarskim Snow Ruyi National Ski Jumping Centre w Zhangjiakou w Chinach. Rozegrane zostały zawody w pięciu konkurencjach: skoków na normalnej i dużej skoczni oraz zawodów drużynowych mężczyzn, skoków na normalnej skoczni kobiet, a także po raz pierwszy zawody drużyn mieszanych na normalnej skoczni.

Kwalifikacje 

W rywalizacji zaplanowano udział 105 zawodników (65 mężczyzn i 40 kobiet). Każdy narodowy komitet olimpijski mógł wystawić określoną liczbę zawodników, wynoszącą maksymalnie 5 osób w przypadku mężczyzn i 4 dla kobiet. Liczba zawodników dla wszystkich komitetów ustalona została na podstawie wyników zawodów Pucharu Świata i Letniego Grand Prix rozgrywanych w trakcie dwóch sezonów poprzedzających igrzyska, a w drugiej kolejności na podstawie wyników Pucharu Kontynentalnego i Letniego Pucharu Kontynentalnego w tym samym okresie.

Terminarz

Medaliści

Skocznie 
Trzy spośród pięciu konkursów (dwa indywidualne i jeden drużynowy) Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 odbyły się na skoczni normalnej w Zhangjiakou, której rozmiar wynosi 106 m. Pozostałe dwa konkursy zostały przeprowadzone na obiekcie dużym (HS 140), umieszczonym w tym samym kompleksie skoczni, co skocznia normalna.

Do czasu rozpoczęcia igrzysk na obu obiektach nie rozegrano żadnych zawodów Pucharu Świata ani mistrzostw świata, w związku z czym nie ustanowiono oficjalnego rekordu. Przed igrzyskami olimpijskimi nieoficjalny rekord skoczni HS106 należał do Yuyi Yamamoto i wynosił 102,5 metra, natomiast nieoficjalny rekord skoczni HS140 (141 metrów) ustanowił David Siegel.

Składy reprezentacji 
Na konkursy olimpijskie powołanych zostało 65 mężczyzn reprezentujących 20 komitetów olimpijskich oraz 40 kobiet reprezentujących 16 komitetów. Dodatkowo do reprezentacji Chin na zawody drużyn mieszanych zgłoszony został kombinator norweski Zhao Jiawen. Przed konkursami na skoczni dużej z zawodów wycofany został Fin Niko Kytösaho, a w reprezentacji Norwegii Johanna André Forfanga zastąpił Robin Pedersen. Na konkurs drużynowy mężczyzn powołanych zostało dodatkowych trzech reprezentantów Chin.

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona igrzysk 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022